Rojo, roja, rojos y rojas pueden referirse a:

Color 
 Rojo: color primario.
  Rojo fenicio o púrpura de Tiro, tinte de importancia histórica.
  Rojo veneciano

Simbolismo sanitario 
 Cruz Roja.

Simbolismo político 
 Rojo, en política, se utiliza para simbolizar los movimientos e ideologías revolucionarios o izquierdistas.
 Bandera roja, del movimiento obrero.
 Ejército Rojo, en la guerra civil rusa.
 Temor rojo, periodo de fuerte temor al surgimiento del comunismo en Estados Unidos.
 Terror Rojo , nombre con el que se designan periodos históricos caracterizados por la violencia ejercida por gobiernos o movimientos revolucionarios e izquierdistas.

Topónimos 
 Mar Rojo, que separa África de la península arábiga.
 Río Rojo 
 Reserva natural especial de Montaña Roja, en Canarias, España.

Biónimos 
 Roja, nombre vulgar de la planta Rubia peregrina.
 Roja, nombre común de la planta Rubia tinctorum.

Apellido 
Rojo es un apellido extendido por España e Hispanoamérica:
 Vicente Rojo Lluch, militar español (bando republicano de la guerra civil).
 No debe confundirse con el General Rojo, argentino, que dio nombre a una localidad en el partido de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.

Futbolistas 
 Marcos Rojo, futbolista argentino
 Txetxu Rojo o Rojo I, español
 José Ángel Rojo

Arte y cultura

Literatura y cine 
 Rojo y negro, novela de 1830 escrita por Stendhal.
 Tres colores: Rojo (o Rouge), título de la película de 1994 dirigida por Krzysztof Kieślowski.
 Rojos, película de 1981 dirigida, producida, escrita y protagonizada por Warren Beatty.
 Rojo (película de 2018), película argentina de 2018 dirigida y escrita por Benjamín Naishtat.

Música 
 Rojo, grupo de rock/pop cristiano de México.
 Rojo, álbum debut del grupo anterior.
Rojo, álbum de la banda español Barricada.
Rojo, álbum del dúo mexicano Río Roma.
 Red, álbum de estudio de Taylor Swift.

Además 
 Rojo (programa de televisión) (2002-2008) chileno.
Rojo, el color del talento (2018-2020), segunda versión del anterior.
Rojo Paraguay, programa de televisión paraguayo basado en el primero
 Pokémon Red y Blue, primer videojuego de Pokémon.
 Red (personaje de Pokémon), protagonista del videojuego anterior.